VM i snooker 2006, 888.com World Snooker Championship, spelades i The Crucible Theatre i Sheffield, England, den 15 april–1 maj 2006. Graeme Dott vann sin första VM-titel efter att ha slagit Peter Ebdon i finalen med 18–14. Det var Dotts första vinst i en professionell turnering överhuvudtaget.

Efter att i 30 år ha sponsrats av tobaksbolaget Embassy fick VM detta år en ny sponsor: nätspelbolaget 888.com, efter att tobaksreklam förbjudits i Storbritannien. Detta fick bland annat till följd att prispengarna sjönk med 20% jämfört med året innan. 888.com skulle komma att sponsra VM i tre år, men drog sig sedan ur kontraktet.

Händelser under turneringen 
 VM-finalen mellan Graeme Dott och Peter Ebdon var den final som slutat senast på kvällen i historien, klockan 0:52 BST (1:52 CEST). Därmed slutade den mer än en halvtimma senare än den berömda finalen 1985 mellan Dennis Taylor och Steve Davis. (Rekordet skulle komma att slås redan året därpå). Både den första och tredje sessionen fick kortas ned till sex frames mot normala åtta eftersom spelet drog ut på tiden alltför mycket. Bland annat innehöll finalen det längsta framet i VM:s historia (sedan VM flyttade till The Crucible): det 27:e framet tog 74 minuter! Det var vid den tiden även det längsta TV-sända framet, men det rekordet slogs senare av Mark Selby och Marco Fu, och innehas numera (januari 2010) av Shaun Murphy och Dave Harold med 93 minuter, från China Open 2008.

 Vid ställningen 17–14 till Dott, då Dott var inne och spelade och i praktiken avgjort matchen, gick han fram till pokalen och kysste den innan han sänkte den sista bollen i matchen.

 Paul Hunters förlustmatch i första omgången mot Neil Robertson var hans sista match som professionell spelare, han avled på hösten senare samma år.

 Stephen Hendry och Nigel Bond möttes i den sista matchen i första omgången, en spännande match och repris på 1995 års VM-final. I sista och avgörande framet var Bond inne och spelade och ledde med 7 poäng när endast sista svart återstod. Bond sänkte svart och skulle ha vunnit matchen om det inte vore för att vit samtidigt förlöpte. Hendry krediterades med de 7 poängen, och framet avgjordes på respotted black. Det vanns till slut av Bond.

 Marco Fu blev den förste asiaten att gå till semifinal sedan James Wattana 1997.

 Regerande mästaren Shaun Murphy råkade ut för The Crucible Curse och föll i kvartsfinalen mot Peter Ebdon. Det var för övrigt andra året i rad som Ebdon slog ut regerande mästaren i kvartsfinal.

 I semifinalen mellan Fu och Ebdon ledde Ebdon med 15–9 och var bara två frames från vinst. Fu vann dock sex raka frames och kvitterade till 15–15. Ebdon vann till slut med 17–16 och hade tårar i ögonen då han sänkte de sista bollarna.

Resultat 

2006 i Storbritannien
Snookersäsongen 2005/2006
2006
Sportevenemang i Sheffield